El término dardo puede referirse a los siguientes artículos:

 al juego de los dardos, un deporte que consiste en lanzar dardos a una diana y acertar en el medio.
 a un dardo, arma arrojadiza semejante a una lanza pequeña y delgada.
 a Dardo, nombre propio ficticio de una daga usada como espada corta que aparece en los libros El hobbit y El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien.

Enlaces externos 

Nombres masculinos